De 2. Bundesliga 1990/91 was het zeventiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand 

1 Rot-Weiss Essen kreeg geen licentie en degradeerde.

Play-offs promotie/degradatie

Stuttgarter Kickers promoveert naar de Bundesliga, FC St. Pauli degradeert naar de 2. Bundesliga.

Statistieken

Topscorers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1990/91 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Scheidsrechters

Zie ook
Bundesliga 1990/91
DFB-Pokal 1990/91
Finale DFB-Pokal 1991

Duits competitievoetbal 1990/91
Seizoen 1990/91